Indicador (ocell), ocells que conformen la família dels indicatòrids (Indicatoridae), a l'ordre dels Piciformes 
 Indicador microbiològic
 Indicador o planta indicadora, planta que indica les condicions mediambientals 
 Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), índex de referència a Espanya pel càlcul del llindar d'ingressos
 Indicador de funció, eina d'ajuda visual que funciona en situar o prémer el ratolí sobre algun element gràfic
 Indicador de pH o indicador àcid-base, substància que indica el grau d'acidesa d'una dissolució
 Indicador de nivell
 Espècie indicadora
 Planta indicadora
 Indicador redox: substància química que detecta canvis per a valoracions redox (reaccions d'oxidació-reducció).
 Indicador metal·locròmic: detector químic per a ions metàl·lics en reaccions complexomètriques (formació de complexos).
 Targeta indicadora d'humitat (HIC): targeta impregnada de substàncies químiques que canvien de color quan s'humitegen.